Mnichowy Żleb – żleb i dolinka w Tatrach Zachodnich
 Mnichowy Żleb – żleb w Tatrach Wysokich